Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) () — некоммерческая организация, которая представляет латвийских спортсменов в Международном олимпийском комитете. Основана в 1922 году и официально признана МОК в 1923 году.

Штаб-квартира ЛОК расположена в Риге на ул. Элизабетес, 49.

История 
Латвийский олимпийский комитет основан 23 апреля 1922 года. В 1923 году было получено официальное уведомление Международного олимпийского комитета об участии латвийских спортсменов в очередных Олимпийских играх. После присоединения Латвии в 1940 году к Советскому Союзу деятельность ЛОК была приостановлена и возобновлена 17 сентября 1988 года. В этот период представители латвийского спорта участвовали в Олимпийских играх в составе делегаций СССР. Повторное решение о легитимности ЛОК было принято Международным олимпийским комитетом в 1991 году.

В своей работе Латвийский олимпийский комитет придерживается принципов Олимпийской хартии. В состав ЛОК входят, помимо избранных участников, представители 32 национальных федераций олимпийских видов спорта. Руководящим органом является Генеральная ассамблея Латвийского олимпийского комитета, которая собирается раз в четыре года.

Исполнительный комитет Генеральной ассамблеи ЛОК состоит из президента, двух вице-президентов, генерального секретаря и семнадцати членов. Собирается по необходимости, но не реже одного раза за два месяца. Исполнительный комитет следит за деятельностью ЛОК между сессиями высшего директивного органа ЛОК — Генеральной ассамблеи.

В 1989 году были зарегистрированы эмблема (художник И. Ситнов) и гимн (композитор И. Калниньш, слова Пьера де Кубертена, исполнитель Д. Дрейка) Латвийского олимпийского комитета.

Руководители НОК Латвии

Председатели 
 Янис Дикманис (1922—1933)
 Робертс Плуме (1933—1934)
 Маргерс Скуйениекс (1934—1938)
 Алфредс Екабс Берзиньш (1938—1940)

Президенты 
 Вилнис Балтиньш (1988—2004)
 Алдонс Врублевскис (с 2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Латвийского олимпийского комитета

Латвия
Латвия на Олимпийских играх
Спорт в Латвии